Бурханов — фамилия. Этимология связана со словом Бурхан.

Известные носители:
 Бурханов, Асли Бадриддинович (1915—1998) — советский таджикский актёр, театральный режиссёр.
 Бурханов, Василий Федотович (1908—1982) — советский контр-адмирал; начальник Главного управления Северного морского пути (Главсевморпути).
 Бурханов, Геннадий Сергеевич (1932—2021) — российский материаловед, профессор, доктор технических наук.
 Бурханов, Муталь Музаинович (1916—2002) — узбекский композитор.
 Бурханов, Исмаил — первый секретарь Горно-Бадахшанского областного комитета КП Таджикистана
 Бурханов, Камал Низамович (1954—2020) — казахстанский историк, политический деятель.
 Бурханов, Сулейман Фаттахович (1942—1983) — советский балетмейстер и педагог.
 Бурханов, Шукур (1910—1987) — узбекский советский актёр.

 Бурханова, Сафия Каимовна (род. 1989) ― узбекская легкоатлетка-паралимпиец.